Nyabwa peut désigner :
 les Nyabwa, un peuple de Côte d'Ivoire
 le nyabwa, leur langue